Stüdemann ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Stüdemann (18??–19??), deutscher Hockeyspieler
 Dietmar Stüdemann (1941–2022), deutscher Diplomat
 Hagen Stüdemann (* 1972), deutscher Musiker